Nina Kogan () ist der Name folgender Personen:

* Nina Kogan (1889–1942), russische Künstlerin
 Nina Leonidowna Kogan (* 1954), russische Pianistin